Rijnstroom of De Rijnstroom kan verwijzen naar:
 Rijnstroom, een straat in Zoetermeer, Nederland
 Rijn, een rivier in Zwitserland, Duitsland en Nederland, waarvoor "Rijnstroom" een alternatieve benaming is,
 Buitenplaats Rijnstroom, een buitenplaats en landhuis aan de Hoge Rijndijk in Leiden, afgebroken in 1907 voor de aanleg van het Rijn-Schiekanaal.
 Park Rijnstroom, een park in Alphen aan den Rijn, Nederland.

 De Rijnstroom (Vondel), gedicht van Joost van de Vondel, van omstreeks 1630,
 De Rijnstroom, voormalig hotel aan de Warmoesstraat in Amsterdam, gesloopt in 1869,
 De Rijnstroom, voormalig gebouw uit 1869 van tabakshandel Hajenius aan de Dam in Amsterdam, gesloopt in 1914,
 De Rijnstroom, gebouw uit 1915 van Hajenius aan Rokin in Amsterdam,
 De Rijnstroom (Den Haag), gebouw uit 1923 aan het Noordeinde.

Zie ook 
 De Oude Rijnstromen, voormalig waterschap in Zuid-Holland (1995-2005),
 het zogenaamde "Utrechts volkslied" uit 1952, getiteld Langs de Vecht en d'oude Rijnstroom.